Frankrijk:
 Festival de l'escargot (Bassou), slakkenfestival in Bassou, Yonne
 Festival de l'escargot (Toulouges), slakkenfestival in Toulouges, Pyrénées-Orientales
 Fête à l’escargot, slakkenfeest in Berles-au-Bois
 Fête de la cagouille (Saint-Claud), slakkenfestival in Saint-Claud, Charente
 Fête de l'escargot (Andryes), slakkenfestival in Andryes, Yonne
 Fête de l'escargot (Bertric-Burée), slakkenfestival in Bertric-Burée, Dordogne
 Fête de l'escargot (Bompas), slakkenfestival in Bompas, Pyrénées-Orientales
 Fête de l'escargot (Chevigny-Saint-Sauveur), gourmetfestival in Chevigny-Saint-Sauveur, Côte-d'Or
 Fête de l'escargot (Digoin), slakkenfestival in Digoin, Saône-et-Loire
 Fête de l'escargot (Marsonnas), slakkenfestival in Marsonnas, Ain
 Fête de l'escargot (Osenbach), Osenbach, Alcase
 Fête de l'escargot (Thiaucourt), slakkenfestival in Thiaucourt, Meurthe-et-Moselle
 Fête des limaces, een religieuze traditie in zuidoostelijk Frankrijk
 Fêtes de Saint-Georges, festival met slakken in de hoofdrol in Périgueux, Dordogne
 Fête des Lumas, slakkenfestival in Mareuil-sur-Cher, Loir-et-Cher
 Lumas Festival, slakkenfestival in Cluis, Indre
Griekenland:

 Karavolas Festival, slakkenfestival in Lefkes, Paros
 Slakkenfestival, slakkenfestival in Vlaheronitisa, Kreta

Italië:
 Festa della Lumaca in Cucina, slakkenfestival in Cherasco, Cuneo
Oostenrijk:
 Wiener Schneckenfestival, slakkenfestival in Wenen
Portugal:

 Festival do Caracol, slakkenfestival in Querença
 Festival Internacional do Caracol, slakkenfestival in Castro Marim

Spanje:
 Aplec del Caragol, slakkenfestival in Lerida, Catalonië